Existen distintas construcciones conocidas Edificio Citibank, destinadas a sedes y sucursales del banco norteamericano Citibank, en varias ciudades del mundo, entre ellas:

 el Edificio Citibank (Buenos Aires), en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 el Edificio Citibank (Caracas), en la ciudad de Caracas, Venezuela.